Nel folklore inglese, la regina delle fate (Fairy Queen, o nelle forme antiche Faerie Queen e Faerie Queene) è la mitica creatura che governa le fate.

Arte 
La regina delle fate (The Fairy-Queen) – masque di Henry Purcell
La regina delle fate (The Faerie Queene) – poema epico di Edmund Spenser
The Fairy Queen – dipinto di Myrea Pettit

Cultura di massa 
Faerie Queen – canzone di Heather Alexander dall'album Wanderlust
Faerie Queen – canzone dei Blackmore's Night dall'album The Village Lanterne
The Fairy Queen – CD di Kenny Klein

Trasporti 
Fairy Queen – locomotiva a vapore indiana